Нежный возраст:

 Нежный возраст (роман) — автобиографический роман Александра Рекемчука, опубликованный в 1979 году.
 Нежный возраст (фильм, 1983) — советский фильм о Великой Отечественной войне по мотивам одноименной повести Александра Рекемчука.
 Нежный возраст (фильм, 2000) — художественный фильм режиссёра Сергея Соловьёва, снятый им на студии ТриТэ в 2000 году.